You se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hailu You
 Ping You